Le tournoi Carol Weymuller Open 2008 est l'édition 2008 du tournoi Carol Weymuller Open qui se déroule du 4 au  à New York. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 30 et est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 8 têtes de série et quatre joueuses qualifiées. 

En finale, la tenante du titre Natalie Grainger l'emporte face Shelley Kitchen.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Carol Weymuller Open

Liens externes 

Carol Weymuller Open
Sport aux États-Unis en novembre 2008
Sport à New York en 2008
Squash en 2008